Aitzema ist der Familienname folgender Personen:

 Foppe van Aitzema (1580–1637), niederländischer Jurist und Politiker 
 Lieuwe van Aitzema (1600–1669), niederländischer Historiker, Diplomat, Bonvivant, Schürzenjäger und Spion